Бедень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Скобінць.
 Бедень () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Бряза.
 Бедень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Стоєнешть.
 Бедень () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Рунку.
 Бедень () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Денічей.
 Бедень () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Молдовенешть.
 Бедень () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Мертініш.
 Бедень () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Гелешть.